Проданешти има више значења:

 Проданешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Проданешти (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији